Вионица може бити:

 Вионица (Ивањица), насељено мјесто у општини Ивањица, Република Србија
 Вионица (Читлук), насељено мјесто у општини Читлук, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ